Nienasycenie - шостий альбом Анни Марії Йопек виданий в 2002 році.

Список треків 
 Jeżeli kochasz, to nie pamiętaj mnie
 Bo wcale nie trawa
 Na dłoni
 Nienasycenie
 Małe dzieci po to są
 I pozostanie tajemnicą
 Licho
 Nie wiem skąd to wiem
 Manny gram
 O co tyle milczenia
 Droga na południe
 Cichy wielbiciel
 Juka
 On wszystko o nas wie

Сингли:
 2002 O co tyle milczenia
 2002 Na dłoni
 2002 I pozostanie tajemnicą
 2003 Małe dzieci po to są

Музичні альбоми 2002